Cet article donne la liste des , à savoir des  de départements métropolitains et départements d'outre-mer, des  des collectivités d'outre-mer et des  des Français établis hors de France, par département et avec mention du nombre d'habitants en 2019 et 2022 pour les Français établis hors de France.

Liste des circonscriptions à partir de 2012 
Cette liste correspond aux circonscriptions créées par le redécoupage des circonscriptions législatives françaises de 2010 et en vigueur à partir de la  de la .
Pour les Français établis à l'étranger, il s'agit du nombre d’inscrits sur les listes électorales consulaires (LEC) par circonscription, tel qu'arrêté par la Commission électorale du .

Liste des circonscriptions de 1988 à 2012 
Liste des  (départements métropolitains et départements d'outre-mer) et des  des collectivités d'outre-mer, par ordre décroissant du nombre d'habitants (recensement de 1999), pour les circonscriptions en vigueur lors des cinq législatures de la période 1988 à 2012 (9, 10, 11, 12 et  de la  République).

Voir aussi

Articles connexes 
 Circonscriptions législatives françaises
 Élections législatives en France
 Assemblée nationale (France)
 Redécoupage des circonscriptions législatives françaises de 2010

Liens externes

Notes et références